Сферосомы (от  — «шар» и  — «тело») или олеосомы (от  — «масло» и  — «тело») — в цитологии, одномембранные органеллы растительных клеток, выполняющие функцию накопления липидов. Образуются гладкой эндоплазматической сетью.

На основании обнаружения в сферосомах активности кислой фосфатазы и неспецифичных эстераз их отождествляют с лизосомами животных клеток, от которых они отличаются высоким содержанием липидов.

Литература

Ссылки 

 

Органеллы
Анатомия растений